Даровица:

Реки 
 Даровица (приток Зимней) — река на водосборе Вятки.
 Даровица (приток Черняницы) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области.

Населённые пункты 
 Даровица — посёлок в Котельничском районе Кировской области.